Поркјупајн има више значења:
 Поркјупајн (Јужна Дакота), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Поркјупајн (Северна Дакота), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Поркјупајн (река), је река која протиче кроз САД